Кула́й — спецпоселение репрессированных в Тарском районе Омской области, трудовой посёлок, расположенный на урочище среди болот в 1928–1947 годах.

Кулай стал местом, где в годы репрессий располагалась печально известная Кулайская комендатура. Первая партия поселенцев насчитывала 8890 человек. Почти все поселенцы погибли от голода и холода; выжившие были тяжело больны. Трудовой посёлок «Кулай» существовал 18 лет.

Современность 
На Кулай возможно добраться только вертолётом или по зимнику. В память жертв Кулая был установлен восьмиметровый поклонный крест.

В настоящее время группа исследователей пытаются установить имена тех, кто погиб там, и тех, кто выжил. «Хотим издать Книгу Памяти», — говорят они, — «а в Петровке (самой близкой к бывшему трудпосёлку деревне) планируем установить мемориальную доску с выбитыми на ней именами всех обитателей трудпосёлка».

На месте кладбища поселенцев планируется строительство базового лагеря для нефтяников Крапивинского месторождения. Омские учёные выступают против уничтожения захоронения.

Галерея

Ссылки 
 
 За что ссылали на Кулай
 На месте бывшего спецпоселения Кулай появится монашеский скит
 В Омской области издадут Книгу Памяти жертв раскулачивания

Примечания

Литература 
 

Репрессии в СССР
XX век в Омской области
Появились в 1928 году в России
Исчезли в 1947 году
Голод в России